Bleibtreu:
 Hedwig Bleibtreu
 Monica Bleibtreu
 Moritz Bleibtreu

 15406 Bleibtreu

Nume de familie germane